Dibrachys är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Dibrachys ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Dibrachys